Талига () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льянос-де-Оливенса. Занимает площадь 31,55 км². Население — 792 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.

Фото

Население

Примечания 

Муниципалитеты Бадахоса